OPB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Open Bay (Papua Nuova Guinea)